1992 Голяма награда на Мексико е 15-о за Голямата награда на Мексико и втори кръг от сезон 1992 във Формула 1, провежда се на 22 март 1992 година на пистата Ерманос Родригес, Мексико сити, Мексико.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Мексико